Het jaar 1101 in Romeinse cijfers
 mCi of MCi, resp. millicurie en megacurie: zie Curie (eenheid)
 MCI, mastertitel in Nederland, Master of Criminal Investigation
 Lichte cognitieve stoornis, afgekort tot MCI, naar de Engelse term mild cognitive impairment
 Media Control Interface, application programming interface (API) voor computers

organisaties
 Militair Cartografisch Instituut (MCI), cartografisch onderdeel van het Belgische Leger, later MGI
 voorganger van het bedrijf WorldCom
 Medical Council of India, Indiaas instituut voor standaardisatie van medisch onderwijs
 MCI Management Center Innsbruck, particuliere onderwijsinstelling voor onder meer MBA's